La biznaga de Isla Magdalena (Mammillaria halei) es una especie fanerógama perteneciente a la familia Cactaceae. 

Es un cactus que se ramifica desde la base, los tallos crecen casi verticalmente y alcanzan una altura de hasta de 60 cm y hasta 7 cm de diámetro, casi siempre están completamente cubiertos de espinas. Las flores son hermafroditas, de color rojo escarlata y miden hasta 5 cm de largo; la fecundación es cruzada, el fruto también es de color escarlata. Se dispersa a partir de las semillas y frutos. Se reproduce varias veces a lo largo de su vida.

Clasificación y descripción
Plantas que crecen formando agrupaciones de varios individuos, de hasta 2 m de extensión. Los tallos son casi rectos, hasta de 60 cm de altura y de 5 a 7 cm de diámetro, en general están cubiertos completamente por espinas. Tubérculos cortos, redondeados. Axilas lanosas pero no ásperas. De 10 a 20 espinas radiales, de 1 a 1.2 cm de longitud. Espinas centrales 3 o 4, de 2.5 cm de longitud, todas rectas, de color oscuro. Flores de 2 a 5 cm de longitud, erectas, brotando en las axilas de los tubérculos jóvenes, de color rojo escarlata; segmentos exteriores del perianto rojo escarlata, a anaranjado, petaloides; filamentos que sobresalen de la corola, amarillentos; anteras escarlatas; lóbulos del estigma escarlata. Fruto de 1.2 cm de longitud, escarlata. Semilla reticulada. Las flores son hermafroditas, de color rojo escarlata y miden hasta 5 cm de largo; la fecundación es cruzada, el fruto también es de color escarlata. Se dispersa a partir de las semillas y frutos. Se reproduce varias veces a lo largo de su vida (estrategia de reproducción policárpica).

Distribución
Esta especie se localiza sólo en México (endémica). Se distribuye en isla Margarita e isla Magdalena, pertenecientes al estado de Baja California Sur; y también se distribuye en el estado de Baja California.

Ambiente
Vive entre los 10 y los 100 m s.n.m., en vegetación de matorral xerófilo y vegetación halófila (Baja California Sur), en llanuras de arena y pendientes rocosas. El clima en las zonas en las que se distribuye es seco, con subclima árido o desértico, con veranos cálidos, secos y soleados, con temperaturas medias de 30 a 45 °C, e inviernos suaves, con lluvias en verano y la presencia de tormentas y huracanes.

Estado de conservación
Se conoce muy poco sobre la biología de esta especie, y dado que su distribución es muy reducida y sus poblaciones muy pequeñas, se encuentra Sujeta a Protección Especial (Pr) en la Norma Oficial Mexicana 059. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la considera Vulnerable (VU) (con el nombre de Mammillaria halei). La familia Cactaceae se encuentran en el Apéndice II de la CITES. Al encontrarse en categoría de riesgo, en México está regulada bajo el Código Penal Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la Ley General de Vida Silvestre.

Usos
Ornamental

Taxonomía
Mammillaria halei fue descrita por Ludwig Karl Georg Pfeiffer y publicado en Allgemeine Gartenzeitung 4: 257, en el año 1836.
Etimología
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

El epíteto de la especie halei fue nombrado en J.P. Hale un terrateniente en Baja California que  apoyó la expedición de Brandegee en 1889.

Referencias

Bibliografía
CONABIO. 2009. Catálogo taxonómico de especies de México. 1. In Capital Nat. México. CONABIO, Mexico City.

Enlaces externos

 CONABIO especies prioritarias 
 Lista roja de la Unión Internacional de la Conservación de los Recursos UICN 
 Cochemiea halei
 Naturalista.

Flora de México 
halei
Plantas descritas en 1836
Plantas descritas por Pfeiffer